Prinses Charlotte Eugénie Augusta Amalia Albertina van Zweden (Stockholms slot, 24 april 1830 - Stockholm, 23 april 1889), was een lid van de Zweedse koninklijke familie uit het huis Bernadotte.

Leven 

Eugénie werd geboren als enige dochter van de toenmalige kroonprins Oscar van Zweden en diens vrouw, kroonprinses Josephine van Leuchtenberg. Haar grootouders aan vaderskant waren koning Karel XIV Johan van Zweden en koningin Désirée Clary. Haar grootouders aan moederskant waren Eugène de Beauharnais, prins van Frankrijk en stiefzoon van keizer Napoleon I Bonaparte als zoon van keizerin Joséphine de Beauharnais. Haar grootmoeder aan moederskant was prinses Augusta van Beieren, dochter van koning Maximiliaan I Jozef van Beieren.

Eugénie was een jongere zus van prins Karel (1826-1872), de latere koning Karel XV en huwde met prinses Louise der Nederlanden, ook van prins Gustaaf (1827-1852), hertog van Uppland en ongehuwd blijvend en eveneens van prins Oscar (1829-1907), na de dood van zijn broer Karel de volgende koning van Zweden als Oscar II en huwde met Sophia van Nassau.
Eugénie was een oudere zus van prins Augustus (1831-1873), hertog van Dalarna  en huwde met prinses Theresia Amalia van Saksen-Altenburg.

Eugénie werd geboren op 24 april 1830 met een zeer slechte gezondheid en daarom werd eigenlijk meteen besloten dat het beter voor haar zou zijn om geen huwelijk aan te gaan. Hierdoor kon zij een onafhankelijk leven leiden, zo zei ze zelf. 

Prinses Eugénie was erg geïnteresseerd in schilderen, beeldhouwkunst en in componeren. Zij componeerde ook zelf, schreef gedichten, maakte beelden en schilderde elke dag van haar leven aan het Zweedse hof. Een van haar vrienden was de Zweedse schrijfster en dichteres Lina Sandell. 

Eugénie stierf op 58-jarige leeftijd in 1889 tijdens de regering van haar broer koning Oscar II.

Huis Bernadotte